Живинице:

 Живинице — город, центр одноимённой общины на северо-востоке Боснии и Герцеговины.
 Живинице — населенный пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина.
 Живинице — боснийская община, расположенная в центральной части Федерации Боснии и Герцеговины.